Steven Dhondt (stripauteur), ook Stedho, een Belgische stripauteur
Steven Dhondt (hoogleraar)